Rounders (esporte) - Esporte do tipo bastão e bola sendo uma das bases do beisebol
 Rounders (filme) - Filme dos Estados Unidos de 1998